Unter Konflikteskalation versteht man:
im Allgemeinen die Steigerung und Verschärfung eines Konfliktes
im Besonderen die Konflikteskalation nach Friedrich Glasl

Siehe auch:
 Deeskalation